Mungkur (Linge), een plaats in Indonesië
Mungkur (Siempat Rube), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing